Il singolare del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Stefano Galvani 6-2, 4-6, 7-68.

Teste di serie 

 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Julien Benneteau (semifinali)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Olivier Patience (Campione)

 Jean-René Lisnard (secondo turno)
 Zack Fleishman (primo turno)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Nicolas Devilder (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2006